The Marauders est le titre de plusieurs films américains :
 The Marauders, un film muet américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1912
 The Marauders, un film américain réalisé par George Archainbaud, sorti en 1947
 The Marauders, un court métrage britannique de science-fiction réalisé par Glen Fox et Matt Hookings, sorti en 2013

Voir aussi